Sanatana dharma (Sanskriet: eeuwig (tijdloos) dharma) is de levenswijze volgens het hindoeïsme of het hindoeïsme zelf. Hoewel de term al werd gebruikt in de Manusmriti en de Bhagavata Purana werd het vooral gebruikt ten tijde van het hindoerevivalisme van de negentiende eeuw om zo het van oorsprong Perzische woord hindoe te vermijden.

Hindoeïsme